USS Enterprise har flere betydninger:

Flåden:
 USS Enterprise (CV-6) (1938-47)
 USS Enterprise (CVN-65) (1961 – 2017)
 USS Enterprise (CVN-80)  - et hangarskib i Gerald R. Ford-klassen, der forventes at indtræde i service i 2017

NASA:
 Space Shuttle Enterprise (OV-101)

Star Trek:
 Enterprise (Star Trek)
 USS Enterprise (NCC-1701)
 USS Enterprise (NCC-1701-A)
 USS Enterprise (NCC-1701-B)
 USS Enterprise (NCC-1701-C)
 USS Enterprise (NCC-1701-D)
 USS Enterprise (NCC-1701-E)